Ама́нсио Ама́ро Варе́ла (; ), более известный как Ама́нсио — испанский футболист, нападающий.

Карьера 

Свой футбольный путь Амансио начал в 15 лет в команде «Виктория» из родного города Ла-Коруньи. Повзрослев, он в 1958 году переходит в главную команду провинции, «Депортиво», который выступал в Сегунде; когда «Депортиво» поднялся в Примеру, Амансио привлёк внимание многих испанских команд, одной из которых стал мадридский «Реал». Сам великий Бернабеу приезжал в Ла-Корунью уговаривать Амаро присоединиться к «Реалу» и уговорил своим авторитетом и суммой контракта. Амансио переехал в Мадрид в 1962 году. Это был сложный период для «Реала», он переживал перестройку, приходили новые игроки. В частности, в год прихода Амансио, к «Реалу» присоединились Игнасио Соко, Люсьен Мюллер и Янко Дауцик. В команде Амансио дебютировал в матче с «Бетисом» (5:2 в пользу «Реала»), а чуть позже он сыграл и первый европейский матч, с «Андерлехтом» (3:3). В сезоне 1963/64 Реал с Амансио достигают финала Кубка европейских чемпионов, но проигрывают «Милану» 1:3, а в следующем сезоне «Реал» оступается уже на стадии четвертьфинала, путь клубу преграждает «Бенфика». Сезон 1965/66 был намного более удачен, «Реал», ведомый тренером Мигелем Муньосом со скамейки и Амаро Амансио на поле, выходит в финал, где его ждёт 11 мая 1966 года «Партизан», который усилиями Васовича открывает счёт, но Амансио на 70-й минуте забивает ответный мяч, обыграв защитника и неотразимо пробив, а за 5 минут до конца Серена ударом метров с 30-ти приносит победу «Реалу». Этот Кубок чемпионов стал единственным за карьеру для Амансио.

В сборной Амансио дебютировал в 1962 году в матче с Румынией, а всего он надевал футболку национальной команды 42 раза, забив 11 мячей. Он был лидером сборной, выигравшей Кубок Европы в 1964 году, победив в финале сборную СССР со счётом 2:1.

Уйдя из футбола, Амансио не оставил клуб. Он начал тренировать юношей мадридского «Реала», но проработал только год и ушёл из клуба. В 1982 году новоизбранный президент «Королевского клуба» Луис де Карлос предлагает Амансио тренировать дочернюю команду клуба, «Реал Кастилья», и Амаро соглашается. Уже во втором сезоне он завоевывает чемпионство в Сегунде. У него начинали играть знаменитые впоследствии игроки — Бутрагеньо, Мичел, Мануэль Санчес, Мартин Васкес, Пардеса и другие. В сезоне 1985/86 Амаро было предложено руководить главной командой, но клуб выступил неудачно, и Амансио был уволен. После ухода из «Реала» Амансио работал в спортивной фирме «Кельме», в которой отвечал за продукцию в мадридском направлении бизнеса. В 2000 году именно голос Амансио оказался решающим для избрания на пост президента клуба Флорентино Переса, который в благодарность назначил Амаро ответственным за организацию празднования столетия «Реала».

Смерть 
Умер 21 февраля 2023 года в возрасте 83 лет. В тот же день перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реал Мадрид» и «Ливерпулем» прошла минута молчания в память об Амансио.

Достижения

Командные 
«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1966
 Обладатель Кубка Испании: 1970, 1974, 1975

Сборная Испании
 Чемпион Европы: 1964

Персональные 
 Лучший бомбардир чемпионата Испании: 1969 (14 мячей), 1970 (16 мячей)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sportec.es

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Тренеры ФК «Реал Мадрид»
Обладатели трофея Пичичи